Cette page contient les pages d'homonymie de Carroll et O'Carroll.

Patronyme 

 Famille O'Carroll ;
 Aileen Carroll (1944-2020), femme politique canadienne ;
 Andy Carroll (1989-), footballeur anglais ;
 Adam Carroll (1982-), pilote automobile britannique ;
 Berenice A. Carroll (1932-2018), politologue et militante américaine ;
 Brett Carroll (1982-), joueur de baseball américain ;
 Cath Carroll (1960-), musicienne et journaliste britannique ;
 
 Charles Carroll d'Annapolis (1702-1782), planteur américain ;
 Charles Carroll de Carrollton (1737-1832), signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ;
 Cynthia Carroll (1956-), femme d'affaires américaine ;
  ;
 DeMarre Carroll (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Diahann Carroll (1935-2019), actrice et chanteuse américaine ;
 Earl Carroll (1937-2012), chanteur américain ;
 Emily Carroll (1983-), auteur de bandes dessinées ;
 Erica Carroll (19?-), actrice canadienne ;
 George Carroll (1897-1939), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Helena Carroll (1928-2013), actrice écossaise ;
 Henry George Carroll (1865-1939), personnalité politique canadienne ;
  ;
 Jim Carroll (1950-2009), écrivain, poète et musicien punk américain ;
  ;
 John Bissell Carroll (1916–2003), psychologue américain ;
 Jonathan Carroll (1949-), auteur américain de fantasy et d'horreur ;
 Kenneth Kitchener Carroll (1923-1998), biochimiste canadien ;
 Lewis Carroll (1832-1898), écrivain, photographe et mathématicien britannique ;
 Liane Carroll (1964- ), auteure-compositrice-interprète britannique de jazz ;
 Liz Carroll (1956-), violoniste américaine ;
 Madeleine Carroll (1906-1987), actrice anglaise ;
 Margaret O'Carroll (?-1451), noble irlandaise ;
 Noël Carroll (1947-), philosophe américain ;
 Pat Carroll (1927-2022), actrice américaine ;
 Pete Carroll (1951-), entraîneur américain de football américain ;
 Peter J. Carroll (1953- ), un occultiste britannique ;
 Robert T. Carroll (1945-2016), écrivain américain ;
 Rocky Carroll (1963-), acteur américain ;
 Rory O'Carroll (1989-), joueur Irlandais de football gaélique et de hurling ;
 Ron Carroll (1968-), chanteur et producteur américain ;
 Roy Carroll (1977-), footballeur nord-irlandais ;
 Scott Carroll (1984-), joueur américain de baseball ;
 Tom Carroll (1961-), surfeur professionnel australien ;
 Tom Carroll (1992-), footballeur anglais ;
 Warren Carroll (1932-2011), historien américain.

Toponyme 

 Carroll, localité du New South Wales le long de la Oxley Highway ;

 Carroll, ville du comté de Carroll dans de l'état d'Iowa ;
 Carroll, localité du comté de Wayne au Nebraska ;
 Carroll, localité du comté de Coös au New Hampshire ;
 Carroll, une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Carroll, localité du comté de Fairfield dans l'Ohio ;
 , un des treize comtés du même nom ;
 Carroll Valley en Pennsylvanie ;
 Paroisse de Carroll Ouest, en Louisiane ;
 East Carroll Township en Pennsylvanie ;
 Mount Carroll, ville du comté de Carroll dans l'Illinois ;
 .

Patronyme irlandais
Homonymie de localités aux États-Unis